Die Saison 2009/10 war die 65. Saison der dänischen 1. Division, die vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Es war nach der dänischen Superliga die zweithöchste Spielklasse im dänischen Fußball.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

2009 10
Fußballsaison 2009/10